Pedro Cabral ist der Name folgender Personen:

* Pedro Cabral (Rugbyspieler) (* 1983), portugiesischer Rugbyspieler
 Pedro Álvares Cabral (1467/1469–1519/1520), portugiesischer Seefahrer
 Pedro Caldeira Cabral (* 1950), portugiesischer Gitarrist, Komponist und Musikwissenschaftler